John Brooke ist der Name folgender Personen:

* John Brooke, 7. Baron Cobham († 1512), englischer Adliger
 John Brooke (Kapitän), englischer Kapitän  
 John Brooke, 1. Baronet (um 1635–1691), englischer Politiker
 John Brooke (Historiker) (* 1920), britischer Historiker  
 John Brooke, 2. Viscount Brookeborough (1922–1987), nordirischer Politiker
 John Brooke (Autor) (* 1951), kanadischer Autor und Übersetzer 
 John Mercer Brooke (1826–1906), US-amerikanischer Marineausbilder
 John R. Brooke (1838–1926), US-amerikanischer Generalmajor